Die Fotbollsallsvenskan 2001 war die 77. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 7. April und dem 27. Oktober des Jahres wurde der schwedische Meistertitel ausgespielt.

Im Dreikampf der Mannschaften aus dem Stockholmer Großraum konnte sich Hammarby IF vor Djurgårdens IF und AIK Solna durchsetzen und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den schwedischen Meistertitel erringen. Damit war die Mannschaft um Spieler wie Kennedy Bakırcıoğlu, Christer Fursth, Andreas Hermansson, Peter Markstedt, Suleyman Sleyman und Jonas Stark auch der erste Klub, der den neu geschaffenen Lennart-Johansson-Pokal erhielt, nachdem aufgedeckt worden war, dass der Namensgeber der vormaligen Trophäe, des Von-Rosens-Pokals, Clarence von Rosen sich für den Nationalsozialismus eingesetzt hatte.

Im Abstiegskampf blieb Trelleborgs FF chancenlos und musste nach nur drei Saisonsiegen in die Superettan absteigen. Begleitet wurde der Klub vom BK Häcken. Der Drittletzte der Tabelle, IFK Norrköping, konnte in den Relegationsspielen gegen Mjällby AIF die Klasse halten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Drittplatzierte der Zweitligaspielzeit 2001 spielte in der Relegation gegen den Drittletzten der Allsvenskan. Mit dem Gesamtergebnis von 4:3 in Hin- und Rückspiel gelang IFK Norrköping der Klassenerhalt. Die Spiele fanden am 31. Oktober und 3. November 2001 statt.

|}

Torschützenliste 
Stefan Selakovic vom Tabellensiebten Halmstads BK konnte als regelmäßiger Torschütze glänzen und krönte sich mit 15 Saisontoren zum Torschützenkönig.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001